East Waterford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Waterford (Maine), im Oxford County
 East Waterford (Pennsylvania), im Juniata County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Waterford School, in Lewistown, Illinois, ID-Nr. 09000897